Caramaschi ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Caramaschi (* 1940), italienischer Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur
 Renzo Caramaschi (* 1946), italienischer Politiker, Beamter, Fotograf und Autor (Südtirol)